Белые Берега — многозначный термин.

 Белые Берега — посёлок городского типа в Брянской области России, административно подчиненен Фокинскому района города Брянска. 
 Белые Берега (станция) — железнодорожная станция на линии Брянск — Орёл, расположенная в посёлке городского типа Белые Берега — пригороде Брянска.
 Белые Берега (узкоколейная станция) — центральная станция Белобережской узкоколейной железной дороги, расположенная в посёлке городского типа Белые Берега — пригороде Брянска.
 Белые Берега — деревня в Конышёвском районе Курской области.